Оделл, О'Делл

 Том Оделл Том Пітер Оделл (; 24 листопада 1990 року) — англійський співак, музикант і композитор. 
 Тіна О’Делл - англійська спортсменка, учасниця Чемпіонату Європи з боксу серед жінок 2006

Оделл — селище, штат Іллінойс
 Оделл — селище, штат Небраска
 Оделл — переписна місцевість, штат Орегон